Inmaculada Jabato Sarabia (nacida el 18 de abril de 1957 en Málaga, España) es una periodista andaluza del medio popular nacional. Es conocida por conducir diferentes programas en Canal Sur Radio y por su labor feminista.

Trayectoria profesional
Licenciada en Historia Contemporánea, en Arte Dramático y cursa el doctorado en Periodismo en la Universidad de Málaga. Trabaja durante más de treinta años en los Medios de Comunicación, Prensa, Radio y Televisión, sobre todo en Radio Nacional y Canal Sur. También como profesora, labor docente que ha ampliado , impartiendo conferencias y talleres relacionados con temas de género, y vinculada al Instituto Andaluz de la Mujer desde que formara parte del equipo fundador del Observatorio para la Publicidad Sexista y como miembro del jurado de los Premios Meridiana.

En cuanto a televisión dirigió y presentó el programa “SOMOS MÁS” que fue también distinguido en varias ocasiones como referente de programa feminista y forma parte del archivo del Instituto Andaluz de la Mujer.

Entre los premios a su labor profesional  destacan especialmente el ANDALUCIA DE PERIODISMO por el magazine LA VIDA ALEGRE, que otorga la Junta de Andalucía, y en el que se subrayaba la “sencillez y serenidad con la que este programa se aproxima al fondo de los temas que trata, por la coherencia de su línea argumental y por la riqueza y autenticidad de la expresión andaluza de su directora y presentadora…” Dos Premios MERIDIANAS, uno a su trayectoria personal Y otro  AL EQUIPO DE HOMBRES CON EL QUE TRABAJABA EN CANAL SUR RADIO; el de MUJERES PROGRESISTAS DE ANDALUCIA POR SU COMPROMISO FEMINISTA, EL ALJABIBE de la Asociación andaluza de Madrid, Presidida por RAFAEL ESCUDERO  E INNUMERABLES DISTINCIONES DE Asociaciones de Mujeres por toda Andalucía. 

En el CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE MADRID fue elegida para representar a los periodistas andaluces para hablar de la violencia de género De hecho durante varias temporadas dirigió y presentó MAR DE COPLAS en Canal Sur Radio que incluía una sección de análisis de letras de canciones con perspectiva de género. Por ello recibió el Premio FAROLA en su edición de 2016 en Málaga, a la labor en materia de igualdad.

Por los especiales que realizó en Canal Sur Radio sobre los trasplantes de órganos, se le otorgó el PREMIO LUIS PORTERO en su primera edición por su contribución a conseguir donantes en Andalucía.

Fue defensora del espectador y miembro del jurado de “Se llama copla”  en CANAL SUR TV. Durante siete temporadas.

En RADIOCADENA Málaga dirigió y presentó Música y letra, Ahora que nadie nos ve o Escuela de calor.
En CANAL SUR RADIO entre otros muchos, A pleno sur, Lo que yo más quiero, Mira quien habla, La vida alegre, La calle de en medio, Mar de coplas, o Atentamente…para terminar con un programa con el mismo título con el que empezó su carrera, Música y letra.

Por su labor como PREGONERA en las Fiestas de la Vendimia en la localidad de Mollina, consta un azulejo en la plaza principal con un fragmento de dicho pregón.

Tiene una calle con su nombre en la ciudad natal de su familia materna, ESTEPONA,  en reconocimiento a su compromiso feminista.

También en su ciudad natal, Málaga, fue premiada con el MARENGO DE ORO lo que recuerda una placa instalada en el suelo del Paseo Marítimo de Huelin.

Referencias 

Periodistas de Andalucía